То́йво-Пе́эт Ху́гович Пукс (; род. 17 апреля 1940, Таллин, Эстония) — эстонский кинорежиссёр-документалист, сценарист, продюсер и монтажёр. Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1985).

Биография 
В 1964 году окончил Тартуский университет. В 1968—1991 годах в штате киностудии «Таллинфильм», где снимал документальные ленты, посвящённые главным образом эстонским писателям и деятелях искусств, а также спортивной тематике. Был сценаристом, продюсером и монтажёром своих картин. В 1991—2000 годах работал на Эстонском телевидении.

Фильмография 
  — Родное село / Koduküla
  — Большой концерт / 
  — Десятиборцы /   —  — А. Х. Таммсааре /  (3 серии)
  — Возрождение /   — Добро пожаловать! / 
  — Пятиборцы /  (с Хансом Роозипуу)
  — Юхан Лийв / 
  — Гнездовье /   — Оптимисты / 
  —  / Heerosed
  — Северный дух / 
  — Хутор / Talu
  — Зов сердца. Инна Таарна / Südame kutse. Inna Taarna

Награды 
 1977 — Государственная премия Эстонской ССР
 1985 — Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР
 2001 — Орден Белой звезды 4 класса
 2014 — Национальная премия Эстонии в области культуры

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 340

Ссылки 
 Тойво-Пеэт Пукс на сайте КиноПоиск

Выпускники Тартуского университета
Кинорежиссёры-документалисты Эстонии
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Заслуженные деятели искусств Эстонской ССР
Лауреаты Государственной премии Эстонской ССР